Vilikon je roman iz 2012. hrvatske autorice Jasne Horvat književna je reinterpretacija autoričinih književnih uzora - ponajprije oulipovca Itala Calvina i njegovih Nevidljivih gradova. Marko Polo ima ulogu pripovjedača, a Kublaj-kana neprikosnovena vlastodršca željna imaginacije i pripovijedanja. Stoga mu Marko Emillio Polo pripovijeda o svom Kraljevstvu Hrvatskom te u svoje pripovijedanje ugrađuje 36 leksikonskih natuknica o vilama - nevidljivim ženama iz Kraljevstva Hrvatskog. Vješto se tu isprepliću mitološki motivi predaja o vilama, a cjelokupni tekst moguće je čitati u znaku simbolizma i kombinatorike broja dvanaest. Pripovjedački obruč postavljen je oko magičnog kvadrata broja dvanaest, a sama je priča prenijeta "skakanjem" po poljima magičnoga kvadrata. Čitatelju je ponuđeno čitanje "po redovima magičnoga kvadrata", ali je ujedno po oulipovskoj doktrini, nagoviješteno kako postoje brojni drugi pravci i mogućnosti iščitavanja ovog kompleksnog teksta. Folkorističku građu hrvatske mitološke predaje Jasna je Horvat iznijela uz pomoć matematičkih pojmova kojima je zatvorila višestruki asocijativni niz poetičkih i erudicijskih veza. U podlozi ovoga teksta ostvaruje se fantazmagorija koju u budućnosti potvrđuje i roman Vilijun kao svojevrsni parnjak svog brata-blizanca - romana Vilikon.

Bilješke

Vanjske poveznice
 Vilikon,  (ulomak)
 Vilinski svijet u romanu Jasne Horvat, Diplomski rad na Filozofskom fakultetu u Osijeku (diplomski rad Kristine Stipić)

Kategorija:Hrvatska književnost
Kategorija:Beletristika
Kategorija:Povijesni roman
Kategorija:Marko Polo
Kategorija:Put svile